Die Saison 1995/96 der Regionalliga war die zweite Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Es wurde in vier regionalen Staffeln gespielt. In den Staffeln Nord, Nordost und Süd spielten 18 Mannschaften. In der Staffel West/Südwest waren 19 Klubs aktiv.

Die Meister der Staffeln West/Südwest und Süd sowie der Vizemeister der West/Südwest-Gruppe stiegen direkt in die 2. Bundesliga auf. Die Meister der Staffeln Nord und Nordost spielten in einer Relegation einen weiteren Aufsteiger aus.

Modus 
Gespielt wurde – wie bereits in der Vorsaison – in den Staffeln Nord, Nordost, West/Südwest und Süd. Bis auf die Staffel West/Südwest, in der 19 Mannschaften spielten, spielten in jeder Staffel 18 Mannschaften. Im Gegensatz zur Vorsaison wurde die Aufstiegsregelung geändert, da die Einteilung der Staffeln nicht die Zahl der gemeldeten Mannschaften in den Regionalbereichen widerspiegelt. Ab dieser Saison trugen die Sieger der Nord- und der Nordost-Staffel zwei Entscheidungsspiele um den Aufstieg aus, während in den beiden anderen Staffeln neben dem Staffelsieger auch der Zweitplatzierte im Wechsel zwischen der Süd-Staffel und der West/Südwest-Staffel aufsteigt. In dieser Saison hatte die West/Südwest-Staffel zwei Aufstiegsplätze.

Dadurch änderte sich auch der Qualifikationsmodus zur Deutschen Amateur-Meisterschaft. Es nahmen nicht mehr die vier Zweitplatzierten, sondern stattdessen der Verlierer der Aufstiegsspiele zwischen dem Sieger der Nord- und der Nordost-Staffel, der Drittplatzierte der West/Südwest-Staffel sowie der Zweit- und Drittplatzierte der Süd-Staffel.

In den Entscheidungsspielen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga standen sich Tennis Borussia Berlin und der VfB Oldenburg gegenüber. Das Hinspiel in Berlin endete mit 1:1, das Rückspiel in Oldenburg mit 2:1 nach Verlängerung. Der VfB Oldenburg stand damit als Aufsteiger fest.

Nord

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Nordost

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

West/Südwest

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Süd

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Relegation zur 2. Bundesliga 
In der seit Einführung der Regionalliga erstmals ausgetragenen Relegation trafen die beiden Meister der Staffeln Nord und Nordost in zwei Spielen aufeinander, um den vierten Aufsteiger in die 2. Bundesliga zu ermitteln. Das Hinspiel in Berlin endete 1:1, im Rückspiel siegte Oldenburg mit 2:1 in der Verlängerung und stieg damit in die 2. Bundesliga auf.

|}

Weblinks 
 Regionalliga Nord 1995/96 bei kicker.de
 Regionalliga Nordost 1995/96 bei kicker.de
 Regionalliga West/Südwest 1995/96 bei kicker.de
 Regionalliga Süd 1995/96 bei kicker.de

1995
Fußballsaison 1995/96